Selke steht für:

 einen Fluss im Ostharz, siehe Selke

Selke ist der Familienname folgender Personen:
 Davie Selke (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Frank J. Selke (1893–1985), kanadischer Eishockeymanager und -trainer
 Günter Selke (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Karl Selke (1836–1893), deutscher Kommunalpolitiker
 Karl-Ernst Selke (1944–2013), deutscher Politiker (CDU), MdVK, MdB
 Lothar Selke (1909–1980), deutscher Historiker und Journalist
 René Selke (* 1984), deutscher Handballspieler
 Sascha Selke (* 1967), deutsch-österreichischer Filmmusik-Komponist
 Sebastian Selke (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Siegfried Selke (1946–1966), deutscher Grenzsoldat, Todesopfer an der innerdeutschen Grenze
 Stefan Selke (* 1967), deutscher Soziologe
 Walter Selke (* 1947), deutscher Physiker
 Werner Selke (1901–1971), deutscher Agrikulturchemiker
 Wilhelm Selke (1893–1945), deutscher Buchbinder, Gewerkschafter und Widerstandskämpfer